Isola di Croatoan – nome con cui arcaicamente era nota l'isola di Hatteras
"Croatoan" – misteriosa parola rinvenuta nel 1590 incisa su un palo dell'isola di Roanoke, unico indizio sulla sparizione di tutti i membri della colonia di Roanoke
Croatoan – racconto di fantascienza di Harlan Ellison del 1975